Georg Krauß ist der Name folgender Personen:

* Georg Krauß (Industrieller) (1826–1906), deutscher Industrieller
 Georg Krauß (Politiker) (1915–1973), deutscher Politiker (CSU)
 Georg Peter Krauß, deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Georg Kraus